269 км, 269-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 
 269 км — закрытый остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области. Код  861270. 
 269 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Приволжской железной дороги в Саратовской области. Код  621452. 
 269 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Свердловской железной дороги в Свердловской области на линии  (код ЕСР 782435).
 269 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Богданович — Каменск-Уральский Свердловского региона Свердловской железной дороги в Свердловской области. Код  795172. 
 269 км — остановочный пункт / пассажирская платформа  Лискинского региона  Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код  582927. 
 269 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги в Рязанской области. Код  603019. 

 269 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код  453942.